Длиннохвостая ночница ()  — небольшая летучая мышь рода ночниц. Масса их тела обычно составляет 5-8 г, длина тела 42-51 мм, длина хвоста 41-50 мм, длина предплечья 37-39,5 мм, размах крыльев около 22-25 см.

Описание 
Ухо недлинное, широкое. Ступня с когтями короче половины голени. Крылья неширокие, крыловая перепонка крепится к основанию внешнего пальца ступни или чуть выше. Эпиблема хорошо развита, с хрящевой перегородкой. Голень очень длинная, длиннее половины предплечья. Мех густой, ровный, волосы с темными основаниями. Окрас спины темного коричнево-бурого, брюха — серовато- бурого цвета. Череп с укороченным лицевым отделом; второй малый предкоренной зуб полностью вытеснен из зубного ряда.

Распространение 
От Южной Сибири, Маньчжурии и Японии до Ю.-В. Китая; ареал сильно фрагментирован.

Образ жизни 
Зимует в пещерах и скальных трещинах. Охотится, вероятно, в воздухе за различными некрупными насекомыми. Биология почти не изучена.

Примечания

Ссылки 
 Позвоночные животные России: Ночница длиннохвостая
 http://zmmu.msu.ru/ - материал размещен с разрешения администрации сайта

Ночницы
Животные, описанные в 1823 году
Млекопитающие Азии
Таксоны, описанные Гловером Морриллом Алленом